Альфред (Фред) Форбат (; 31 марта 1897 — 22 мая 1972) — венгерский архитектор, работавший также в Германии, СССР и Швеции.

Биография 
Родился в еврейской семье в городе Печ. Учился в Будапештском университете техники и экономики и Мюнхенском техническом университете. С начала 1920-х работал в архитектурном бюро Вальтера Гропиуса в Веймаре.

В начале 1930-х работал в СССР в составе т. н. «бригады Эрнста Мая» в тресте Стандартгорпроект. Участвовал в проектировании «Квартала № 1» Соцгорода в Магнитогорске. Составил генеральную схему развития Караганды.

В 1933—1938 гг. работал в Венгрии.

С 1938 г . жил и работал в Швеции. C 1959 г. — профессор Королевского технологического института в Стокгольме.

См. также 
 Памятник жертвам Капповского путча

Литература 
 Berkovich, Gary. Reclaiming a History. Jewish Architects in Imperial Russia and the USSR. Volume 2. Soviet Avant-garde: 1917–1933. Weimar und Rostock: Grunberg Verlag. 2021. С. 192.

Примечания 

Выпускники Мюнхенского технического университета
Архитекторы Венгрии
Архитекторы Германии
Архитекторы СССР
Архитекторы Швеции
Почётные доктора Мюнхенского технического университета
Почётные доктора Технического университета Чалмерса
Лауреаты Берлинской художественной премии